Szergej Iljics Kuznyecov (1918–?) szovjet atléta,  tízpróbázó, olimpikon
 Szerhij Vasziljovics Kuznyecov (1963) ukrán labdarúgó, az FTC és a Gázszer FC volt játékosa (oroszul: Szergej Vasziljevics Kuznyecov)
 Szerhij Szerhijovics Kuznyecov (1982) válogatott ukrán labdarúgó (oroszul: Szergej Szergejevics Kuznyecov)